Ураз-Мухаммед-хан, Ораз-Мухаммед, Ур-Магмет, Ураз-Махмет, Ураз-Магомет Анданович (; ) (неизвестно — 22 ноября 1610, Калуга) — Касимовский хан (1600—1610). Полковой воевода. Видный деятель Смутного времени.

Биография 
Ураз происходил из казахской ветви Чингизидов, старший сын Ондан-султана, внук казахского хана Шигая и потомок Урус-хана.

В 1587 году, будучи призван Сибирской знатью под знамёна Кучума, был захвачен в плен тобольским воеводой Чулковым. Сначала царевич был отправлен на север — в Бежецкий Верх, в село Гори, с поместным окладом в 2000 четей и денежным — в 200 рублей.

Ураз участвовал в Русско-шведской войне 1590—1595 годов, в походе против крымских татар (1598).

В 1600 году царь Борис Годунов пожаловал Ураз-Мухаммеда Касимовским ханством. Ураз-Мухаммед стал одиннадцатым по счету правителем Касимова. Вот что писал о его восшествии на трон пишет Кадыр-Али-бек Жалаири (советник молодого султана) в книге «Жами ат-Таварих»: 
«В пятнадцатый день священного месяца Рамазан русский царь Борис Федорович собрал своих приближённых, рассадил дорогих беков на почётных местах, на улицах выстроились стрельцы, увешанные ружьями, лучшие люди почтительно склонили свои головы. Так торжественно чествовал царь Ураз-Мухаммеда сына Ондан-султана и, посадив рядом с собой, оказал ему великую честь, поздравил его. Царские вельможи склонили головы, показывая свое почтение. Царь дал Ураз-Мухаммеду его долю - город Керман. Несколько дней царские вельможи покорно служили ему. Беки, мурзы, чёрный люд, всего двести человек из Кермана находились в Москве и были готовы к услужениям. Господин царь отдал свой приказ и отправил Ураз-Мухаммеда вместе с переводчиком и свитой в город Керман. Это было в четверг месяца шауаль. Через одну неделю, в месяц шауаль 24 дня 1000-го года истории, государственные люди торжественно прибыли в Керман. Несколько дней длились празднества, вплоть до месяца зуль-хиджа. Наступил десятый день месяца зуль-хиджа 1000-го года истории, года мыши. В четверг Ураз-Мухаммед-хан сын Ондан-султана был поднят ханом и усажен на трон. Большие и малые, русские и татары, много народу собрались в честь торжества. Каменная мечеть, построенная Шах-Али, наполнилась муллами, хафизами, биями, беками, мурзами. Собравшийся джамагат доставил и установил здесь золотой трон. Тут же были бояре, прибывшие по воле царя Бориса Федоровича. Сеид-Болек прочитал хутбу. Четыре человека с четырёх сторон подняли дорогого хана на золотой сандал. В 28 лет Ораз-Мухаммед воссел на дорогой трон. Да продлит Бог его дни!»

Весной 1601 года Ураз-Мухаммад посетил Москву. Через несколько дней после представления Борису, Ураз-Мухаммад присутствовал в Грановитой палате при торжественном отпуске польского посла Льва Сапеги. В Москве Ураз-Мухаммад оставался недолго. Уже в апреле 1601 года он был наряжен на службу и назначен оберегать «крымскую границу» в Дикое поле.

Лжедмитрий I подтвердил права Ураз-Мухаммеда на Касимовское ханство.

В 1607 году, по приказу Василия IV Шуйского, вассальный царь воевал против повстанцев Северской земли:

«…по повелению царя Василия татарам и черемисе велено украинных и северских городов уездов всяких людей воевать и в полон имать и животы их грабить за их измену»

Но уже в следующем, 1608 году, во время противостояния царя Василия IV и самозванца Лжедмитрия II, Ураз перешёл, вместе со своим другом, крещёным татарином князем Петром Урусовым, на сторону самозванца — создав тем самым крупную боевую единицу из касимовских, романовских и астраханских (юртовских) татар.

1 апреля 1610 года, после череды тяжёлых поражений и взятия Касимова войском боярина Ф. И. Шереметева (посланного царём Василием Шуйским), Ураз-Мухаммед и Петр Урусов решили вновь сменить лагерь — и посетили польского короля Сигизмунда III Вазу под Смоленском, где были весьма благосклонно приняты. Поскольку семья Ураз-Мухаммеда оставалась в лагере Лжедмитрия II, он, по утверждению Конрада Буссова, принял решение вернуться к самозванцу, с намерением организовать его убийство. Но по свидетельству того же Буссова, планы царя были решительно нарушены его родным сыном:

«После неудачной попытки взять Москву летом 1610 года самозванец отступил к Калуге и стал готовиться к новому походу. Но сын Ураз-Мухаммеда донёс Лжедмитрию, что отец собирается прикончить самозванца. И Лжедмитрий решил опередить касимовского царя. Во время охоты за Окой он напал на ничего не подозревавшего Ураз-Мухаммеда и убил его. Тело бросил в воду. Чтобы скрыть убийство, Лжедмитрий поскакал к своей свите, крича, что хан намеревался убить его, но он - Лжедмитрий — чудом спасся»

Служилые татары не стали мстить за своего убитого командира: скорей всего, он их уже не особо устраивал на тот момент. И только Пётр Урусов, состоявший на тот момент начальником стражи Лжедмитрия, в глаза сказал самозванцу, что это было убийство, за что и был посажен на 6 недель в тюрьму, по выходе из которой — благодаря заступничеству «царицы» Марины Мнишек, был восстановлен в прежней должности. 11 декабря 1610 года во время прогулки, воспользовавшись тем, что с Лжедмитрием была татарская стража и лишь несколько бояр, Пётр Урусов отомстил ему за своего товарища — «прискакав к саням на коне, рассек царя саблей, а младший брат его отсек царю руку». После чего князья Урусовы и татарские стражники поспешно ретировались из калужских пределов, а русские бояре и «царский» шут Кошелев известили Марину об убийстве.

Как предполагает историк Б. В. Горбунов, «касимовским татарам во времена Смуты удалось отыскать в Оке тело своего предводителя, привезти в Касимов и похоронить» на Старопосадском кладбище. В 1860 году выдающийся тюрколог Хусаин Фаизханов обнаружил его надгробный камень, разбитый на две части. На камне были выбиты следующие строки:

Литература 
 Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 3. — СПб., 1866.
 
 
 Черепановская Сибирская летопись.
Лапин Н. С. Историография первого Казахского посольства в Русское государство в 1594—1595 гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Выпуск 1 (75) . Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: http://history.jes.su/s207987840002572-8-1 (дата обращения: 05.03.2019). DOI: 10.18254/S0002572-8-1

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1610 году
Умершие 22 ноября
Умершие в Калуге
Чингизиды
История Казахстана
Сибирское ханство
Касимовские правители
Военачальники Русского государства
Персоналии:Смутное время
Торе